

Persone
Brigitte Rohde (1954) – ex velocista tedesca
Erwin Rohde (1845-1898) – filologo classico e accademico tedesco
Felipe Mattioni Rohde (1988) – calciatore brasiliano
Frank Rohde (1960) – allenatore di calcio ed ex calciatore tedesco
Hans Rohde (1914-1979) – calciatore tedesco
Leon Rohde (1995) – pistard e ciclista su strada tedesco
Michael Rohde (1884-1979) – calciatore danese
Nicolai Rohde (1966) – regista tedesco
Nikolai Rohde Laursen (1998) – calciatore danese

Altro
Rohde & Schwarz – azienda elettronica tedesca